Ландеан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Ландеан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор